Блуменфельд:
 Блуменфельд Сиґізмунд Михайлович (1852–1920) — український композитор, педагог, піаніст; брат Станіслава і Фелікса Блуменфельдів;
 Блуменфельд Станіслав Михайлович (1850–1898) — піаніст, композитор, педагог. Брат композиторів Фелікса та Сиґізмунда Блуменфельдів.
 Блуменфельд Фелікс Михайлович (1863–1931) — композитор, педагог, диригент, брат Станіслава та Сиґізмунда Блуменфельдів.

Єврейські прізвища